Atak na akademię policyjną w Lahaurze (marzec 2009)
 Zamach w Lahaurze (lipiec 2010)
 Zamach w Lahaurze (marzec 2016)